Бокар е неофициалното име на един от новите квартали на София, официалното име е ж.к. Манастирски ливади - Б. Прилежащ е от източната страна на бул. „България“. От всички страни ж.к. „Манастирски ливади – Б“ е заобиколен от квартал Манастирски ливади. Строителната фирма, която го е застроила е „Бокар ООД“.

Квартали и жилищни комплекси на София
Район Триадица